Бартолин () — датская фамилия. Известные носители:
 Бартолин, Биргер (род. 1910) — артист балета, балетмейстер и педагог.
 Бартолин, Каспар (младший) (1655—1738) — датский анатом и политик, брат Томаса Бартолина.
 Бартолин, Каспар (старший) (1585—1629) — датский учёный, энциклопедист, медик, анатом, профессор медицины и богословия.
 Бартолин, Расмус (или Эразм, 1625—1698) — датский учёный XVII века, врач, физик, математик.
 Бартолин, Ришар — писатель, историк и этнограф XIV века, автор Odoeporicon id est itinerarium rev. Mathei Sancti Angeli Cardinali Gurcensis, Coadjutoris Sazburgensis etc. (1515) и De conventu invictissimi Maximiliani Caesaris Serenique Vladislai Lodovici patris et filii ac Sigismundi Pannoniae Bohemiae ac Sarmatiae Regum.
 Бартолин, Томас (старший) (1616—1680) — датский врач, математик и богослов.
  (1659—1690) — датский королевский архивариус; брат Каспара Бартолина.
 Бартолин Ла Кур, Янус Андреас (1837—1909) — датский художник-пейзажист.

Примечания